Nationale Deutsche Tennismeisterschaften der Damen 2009 — 38-й розыгрыш ежегодного показательного теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Оффенбахе и являющегося частью календаря соревнований немецкой теннисной федерации.

В 2009 году турнир прошёл с 5 по 13 декабря. Соревнование традиционно пришлось на межсезонный период протура.

Посев 
Восьмёрка сеянных начинает турнир со второго раунда.

  Андреа Петкович (Титул)
  Татьяна Малек (Четвертьфинал)
  Юлия Гёргес (Полуфинал)
  Кармен Клашка (Полуфинал)

<ol start="5">
  Штефани Герлайн (Второй раунд)
  Лаура Зигемунд (Четвертьфинал)
  Ангелика Рёш (Второй раунд)
 Юлия Бабилон (Второй раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

См. также 
 Немецкий национальный теннисный чемпионат

Ссылки 
 Сайт Федерации тенниса Германии  

Германия
Теннис
Декабрь 2009 года
2009
Спортивные соревнования в Гессене
Оффенбах-ам-Майн